Сузак () — село в Сузакском районе Туркестанской области Казахстана. Административный центр Сузакского сельского округа. Код КАТО — 515647100.

Село расположено в сухой степи у северных склонов хребта Каратау, южнее песков Мойынкум, в 70 км к северо-западу от районного центра Шолаккорган.

В древности — центр караванной торговли, одна из столиц Казахского ханства. С 1928 по 1934 год — административный центр Сузакского района.

Население 
В 1999 году население села составляло 3635 человек (1835 мужчин и 1800 женщин). По данным переписи 2009 года в селе проживало 4630 человек (2352 мужчины и 2278 женщин).

История

Древний Сузак 
Во время археологических раскопок под руководством А. Х. Маргулана 1946 года и А. Н. Бернштама в 1947—48 годах было установлено, что городище Сузак (Созак) было обитаемо в VI—XIX веках.

В период с 1465 по 1718 годы — один из городов Казахского ханства. Сузак был его столицей в 1465—1469 и 1511—1521 годах. Был в числе разрушенных в 1723—1727 гг. джунгарами городов.

Восстание 1930-го года 
В начале февраля 1930-го года в Сузаке произошло антисоветское восстание — была разоружена местная милиция, убиты представители власти и активисты. Восстание возглавил Султанбек Шолакулы, избранный ханом. Восставшими были выдвинуты лозунги «Долой Советскую власть», «Да здравствует ханская власть!» и «Да здравствует казахское правительство!». Коммунистов заставили пройти по селу с белыми флагами, читая молитвы. 12 февраля направленный к Сузаку Чимкентский коммунистический отряд под командованием Исаева потерпел поражение от восставших. 13 февраля отряд ОГПУ под командованием Никитенко после обстрела из пушек и пулеметов вошёл в Сузак, повстанцы отступили к посёлку Чулаккурган. 16 февраля в результате четырёхчасового боя повстанцев с войсками ОГПУ в районе Сузака погибло около 400 восставших, в том числе хан Султанбек, более 200 попало в плен. Остатки повстанцев ушли на север, в заболоченные низовья реки Чу.

Достопримечательности 
Городище в центре села с остатками укреплений. Мечеть Шахи-Ахмет-Ишана (XIX век). Мавзолеи: Баба-Ата с медресе (XIX век), Тукты-Шашты-Азиз (XIX век), Аже-Ата (XIX век), Карабура (восстановлен в конце XX века) и др.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Сузакской школы-гимназии № 3: фотографии достопримечательностей
 

Населённые пункты Сузакского района (Туркестанская область)